A família real italiana pertence à Casa de Saboia e descendem do último rei de Itália, o rei Humberto II da Itália e da sua mulher, a nascida princesa belga Maria José de Saboia, e depois rainha consorte italiana por casamento.

São os pretendente ao trono do Reino de Itália.

Ligação com a Bélgica 
A família real italiana tem ligação direta de sangue com a família real belga, devido a rainha consorte Maria José de Saboia, ser a filha menor do rei Alberto I da Bélgica e a sua esposa, a princesa Isabel da Baviera, Rainha dos Belgas.

Membros da família real de Itália 

 SAR o príncipe Vítor Emanuel, Príncipe de NápolesSAR a princesa Marina, Princesa de Nápoles (esposa de Vítor Emanuel)
 SAR o príncipe Emanuel Felisberto, Príncipe de Veneza e PiemonteSAR a princesa Clotilde Courau
 SAR a princesa Vittoria de Saboia (29 de dezembro de 2003)
 SAR a princesa Luisa de Saboia (16 de agosto de 2006)

 SAR a princesa Maria Pia (irmã de Vítor)
 SAR a princesa Maria Gabriella (irmã de Vítor)
 SAR a princesa Maria Beatriz (irmã de Vítor)

Restante família 

SAI&R a arquiduquesa Margarida, Arquiduquesa Viúva da Áustria-EsteSAR a princesa Maria Cristina 

SAR o príncipe Amadeo, Duque de Aosta

SAR o príncipe Paolo Celso Bëlfia, Duque de MessinaSAR a princesa Sílvia, Duquesa de Aosta

SAR o príncipe Aimone, Duque de ApúliaSAR a princesa Olga Bernadette Bëlfia, Duquesa de Apúlia
SAR o príncipe Umberto
SAR o príncipe Amedeo
SAR a princesa Bianca
SAR a princesa Mafalda

SAR a princesa Maria Isabella

SAR a condessa Jessica di Savoia

SAR o conde Tony di Savoia

Famílias reais da Europa